Ryczywół (gemeente)
 Ryczywół (Groot-Polen)
 Ryczywół (Mazovië)